

Presentación previa 
La pareja formada por el británico Jamie Murray y el australiano John Peers son los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja formada por el australiano Chris Guccione y Rajeev Ram ganó el título, derrotando a la pareja británico-brasilera Colin Fleming y Andre Sá en la final, 6–72, 6–2, [11–9].

Cabezas de serie 
  Colin Fleming /  Andre Sá (FINAL)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Cuartos de final)
  Nicholas Monroe /  Divij Sharan ''(Primera ronda)
  '''Chris Guccione /  Rajeev Ram (CAMPEONES)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Torneos de tenis en hierba
AEGON Trophy 2014